H jest ósmą literą alfabetu łacińskiego, jedenastą literą alfabetu polskiego używana jako symbol lub skrót:

H 
 H – singel Ayumi Hamasaki
 H – Pseudonim artystyczny Steve'a Hogartha.
 H – natężenie pola magnetycznego
 henr – skrót jednostki indukcyjności
 pamięć ferrytowa (o organizacji hybrydowej)
 wodór – symbol chemiczny pierwiastka
 dźwięk muzyczny H
 Węgry (międzynarodowy kod samochodowy Węgier)
 stopień twardości ołówka
 witamina H
 bozon Higgsa

h 
 stała Plancka (stała fizyczna)
 stała Hubble'a – jednostka odległości używana w astronomii
 hekto – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 10², np. hektopaskal
 godzina – skrót nazwy jednostki czasu
 h – mezon

Zobacz też 
 Lista jednoliterowych skrótów i symboli